Bělka může být:

Příjmení Bělka nosí více významných osobností

 Jiří Bělka (1929–1989) – český televizní režisér
 Josef Bělka (1886–1944) – český fotbalista, útočník a fotbalový trenér
 Luboš Bělka (* 1958) – český buddholog a religionista

Jiný význam
 Vila Bělka - vila a bývalá usedlost v Nuslích, Na Bučance 20/13 
 bělka - slezské nářeční pojmenování pro housku

Reference